Turó de Sant Andreu (Farrera), cim al municipi de Farrera (Pallars Sobirà).
 Turó de Sant Andreu (Moià), turó del terme municipal de Moià (Moianès)
 Turó de Sant Andreu (Pineda de Mar), cim entre els municipis de Pineda de Mar i Tordera (Maresme).
 Turó de Sant Andreu (Ullastret), cim al municipi d'Ullastret (Baix Empordà).